Templo de Atena Niké - construção da Grécia antiga.
 Santuário (Saint Seiya) - lugar fictício da série Saint Seiya (Os Cavaleiros do Zodíaco).

Desambiguação